South African Open steht für:

 South African Open, früherer Name des ATP Johannesburg, Tennisturnier
 South African Open (Golf), Golfturnier